Ло́ис Арли́н Смит (; род. , Топика, Канзас, США) — американская актриса.

Биография 
Лоис Арлин Умберт () родилась в Канзасе в семье сотрудника телефонной компании Уильяма Орена Хамберта и его супруги Кэрри Дэвис. Высшее образование она получила в Сиэтле, где обучалась в Вашингтонском университете.

Навыки актёрского мастерства Лоис Смит постигала в прославленной Актёрской студии Ли Страсберга в Нью-Йорке. Её дебют в качестве актрисы состоялся на телевидении в 1953 году, а спустя два года она впервые появилась на большом экране в драме «К востоку от рая», где главную роль исполнил Джеймс Дин. В последующие пять десятилетий актриса оставалась в большинстве своём активна на телевидении, где появилась в телесериалах «Другой мир», «На пороге ночи», «Все мои дети», «Закон и порядок», «Анатомия страсти», «Настоящая кровь», «Отчаянные домохозяйки» и многих других. Среди её киноролей наиболее заметные были в фильмах «Пять лёгких пьес» (1970), «Роковое влечение» (1987), «Жареные зелёные помидоры» (1991), «Несдержанные обещания» (1991), «Мертвец идёт» (1995), «Смерч» (1996), «Особое мнение» (2002) и «Смерть Супермена» (2006). Помимо этого Лоис Смит показала себя и как театральная актриса, удостоившись двух номинаций на «Тони» за роли на Бродвее в 1990-х годах, а также премии «Драма Деск» в 2006 году за роль в постановке «Поездка в Баунтифул». В 2021 году в возрасте 90 лет Смит получила премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе «Наследство», став самым пожилым исполнителем, когда-либо получившим премию Тони.

Награды 
 Премия Национального общества кинокритиков 1970 — Лучшая женская роль второго плана («Пять лёгких пьес»)
 Драма Деск 2006 — «Лучшая актриса в пьесе» («Поездка в Баунтифул»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе
Лауреаты премии Obie
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы драматического искусства Вашингтонского университета
Киноактрисы США